Ат-Ытар () — топоним в России якутского происхождения.

 Ат-Ытар — озеро, западнее оз. Билилях, координаты 67°32'	151°31’.
 Ат-Ытар — озеро, на левом берегу р. Быракан, координаты 62°55'	121°08’.
 Ат-Ытар — озеро, в правобережье р. Алдан, координаты 63°13'	133°18’.
 Ат-Ытар  —  протока левый приток прот. Таба-Ары р. Лена, координаты 63°42'	128°20’.
 Ат-Ытар — озеро, в правобережье р. Бюгюех-Сян, координаты 68°04'	153°38’.
 Ат-Ытар — озеро, на правом берегу р. Мангы, координаты 67°12'	133°19’.
 Ат-Ытар — озеро, в правобережье р. Яна, координаты 68°17'	134°59’.
 Ат-Ытар — озеро, на правом берегу р. Рассоха, координаты 69°01'	151°58’.
 Ат-Ытар — урочище, в левобережье р. Адыча, координаты 67°23'	135°34’.
 Ат-Ытар — урочище, в правобережье р. Яна, координаты 68°18'	134°59’.

Примечания

См. также 
Атытар